Niemcy:
 Nister – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Nister – rzeka, dopływ Sieg

Zobacz też:
 Nister-Möhrendorf